Hunt Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hunt Island (ö i Antarktis),

Bermuda 

 Spectacle Island (ö i Bermuda, Southampton), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar